Andahazi oder Andaházi ist der Familienname folgender Personen:

 Federico Andahazi (* 1963), argentinischer Autor und Psychologe
 Margit Andaházi (1923–1976), ungarische Schauspielerin